Northia è un genere di piante appartenente alla famiglia delle Sapotaceae.

Altri progetti 

Sapotaceae